Рувума:

 Рувума — река Восточной Африке, большая часть реки образует границу между Танзанией и Мозамбиком. 
 Рувума — одна из 26 областей Танзании.